Каннемейерия (, по имени Д. Р. Каннемейера, известного южноафриканского собирателя окаменелостей) — крупный дицинодонт раннего триаса. Неуклюжее массивное животное с огромной низко посаженной головой, несколько напоминавшее бегемота или безрогого носорога. Ноги массивные, с мощными плоскими когтями. Имела роговой клюв и два верхних клыка, как и большинство дицинодонтов. Длина крупных экземпляров доходила до 3 метров при длине черепа около 60 см. Питалась каннемейерия низкорослой растительностью. Известно 3 вида из среднего триаса Южной и Центральной Африки, Южной Америки. Близкородственные дицинодонты найдены в отложениях этой эпохи в Индии, Китае и России.

Классификация 
На январь 2021 года в род включают 3 вида:

Примечания

Ссылки 
 paleofile

Дицинодонты
Синапсиды триасового периода